Гамм — фамилия. Известные носители

 
 Фрэнсис Этель Гамм — наст. имя и фам. Джуди Гарленд (1922—1969) — американской актрисы и певицы.